Guyi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guyi (köpinghuvudort i Kina, Hubei), 
 Guyi (köping), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar